James Holmes peut désigner :

Sportifs
 Ducky Holmes (James William Holmes, 1869–1932), joueur de baseball
 Jamie Holmes (né en 1983), footballeur
 Jimmy Holmes (né en 1953), footballeur
 Jim Holmes (1882–1960), joueur de baseball

Officiels
 James Howard Holmes (né en 1943), diplomate
 James Leon Holmes (né en 1951), juge

Artistes
 James Holmes (acteur), acteur
 Jimmy "Duck" Holmes, musicien
 James Flournoy Holmes, artiste

Autre
 James Holmes (programmeur), informaticien
 James William Holmes (mort 1994), criminel
 James Eagan Holmes, tueur de masse, auteur de la fusillade d'Aurora